Generaltruppeninspektor steht für:

 General-Truppeninspektor (Österreich-Ungarn), Inspekteure der drei Waffengattungen in der k.u.k. Steitmacht
 Generaltruppeninspektor (Zweite Republik Österreich), Oberkommandierender des österreichischen Bundesheeres bis 2002